Шампаньи (фр. Champagny) — многозначный термин.

География

 Шампаньи (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

Имена собственные

 Шампаньи, Жан Батист Номпер де (1756—1834) — французский политик, глава МИД, герцог де Кадор.
 Шампаньи, Наполеон-Мари (1806—1872) — французский писатель и политический деятель, брат Франсуа-Жозефа Шампаньи.
 Шампаньи, Франсуа-Жозеф (1804—1882) — 4-й герцог де Кадор, французский писатель, член французской академии.

Примечания